Condat (Cantal)
 Condat (Lot)
 Condat-en-Combraille
 Condat-lès-Montboissier
 Condat-sur-Ganaveix
 Condat-sur-Trincou
 Condat-sur-Vézère
 Condat-sur-Vienne